Vermilion River kan syfta på följande:
Vermilion River, British Columbia, ett vattendrag i Kanada
Vermilion River, Louisiana, ett vattendrag i USA
Vermilion River, Ontario, ett vattendrag i Kanada